Gubazès est un nom propre qui peut désigner :

 Gubazès I, roi de Lazique (aujourd'hui l'ouest de la Géorgie) actif dans les années 450 et 460. 
 Gubazès II, roi de Lazique d'environ 541 à 555.